Ziro (India), een stad in Arunachal Pradesh, India
Ziro (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
Ziro (provincie), een provincie van Burkina Faso